Schauensee ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Rüttimann-Meyer von Schauensee (1772–1856), Schweizer Republikanerin und Salonnière
 Franz Bernhard Meyer von Schauensee (1763–1848), Schweizer Staatsmann
 Franz Joseph Leonti Meyer von Schauensee (1720–1789), Schweizer Komponist
 Gerold Meyer von Schauensee (1729–1810), Schweizer Fürstabt, siehe Gerold Meyer (Benediktiner)
 Joseph Rudolf Valentin Meyer von Schauensee (1725–1808), Schweizer Kantonspolitiker, siehe Joseph Rudolf Valentin Meyer
 Maurus Meyer von Schauensee (1765–1802), Schweizer Militär
 Renward Meyer von Schauensee (1818–1895), Schweizer Politiker
 Rodolphe Meyer de Schauensee (1901–1984), US-amerikanischer Ornithologe
 Rudolf von Schauensee (1257–1317), Schweizer Ritter 

Siehe auch:
 De Schauensees Anakonda, eine Riesenschlange
 Schloss Schauensee, ein Schloss in der Schweiz